Кристина Мур (; род. 12 апреля 1973 года) — американская актриса. Наибольшую известность ей принесли участие в скетч-шоу «MADtv», а также роли Лори Форман в сериале «Шоу 70-х», Кенди Салливан в «Сестра Готорн» и Трейси Кларк в «90210: Новое поколение».

Карьера 

Кристина Мур родилась в городе Палатин, штат Иллинойс. С самого детства участвовала в выступлениях в церкви, которую посещали её родители. В старших классах выступала вместе с школьной труппой в театрах Чикаго.

Первое профессиональное выступление было летом в Эвансвилле, штата Индиана, в постановке «Young Abe: The Abraham Lincoln Boyhood Outdoor Musical Drama». Также актриса участвовала в постановках «Энни», «Золушка» и «Большая река».

Окончив «Школу Искусств университет Вэслиан Иллинойс», Мур переехала в Лос-Анджелес, чтобы заняться актёрской карьерой. В 2002 году актриса начала сниматься для восьмого сезона скетч-шоу «MADtv». Она пародировала Кристину Агилеру, Шеннон Элизабет, Шэрон Стоун, Тристу Рен и Бриттани Мёрфи. Одна из двух актёров шоу, которые позже вошли в состав сериала «Шоу 70-х» — также в сериале снимался её коллега Джон Майерс, сыгравший Ренди Пирсона в последнем сезоне «Шоу 70-х».

В 2005 году сыграла главную роль в сериале «Недвижимость нарасхват», продержавшемся в эфире 13 эпизодов. Также сыграла в фильмах «Трое в каноэ» и «Полное руководство по эксплуатации парней» по мотивам книги Дэйва Барри. Снималась в гостевых ролях в таких шоу, «Бухта Гиперион», «Руководство плохой девчонки», «Пасадена», «Несчастливы вместе», «24 часа», «Женаты… с детьми», «Журнал мод», «Два с половиной человека», «Друзья» и «Внезапная Сьюзан».

В 2008 году актриса получила роль Трейси Кларк, сексуальной матери Наоми, в молодёжном сериале «90210: Новое поколение». Также снялась в нескольких эпизодах шоу «Джесси» канала Disney. Мур появилась в 10 эпизодах первого сезона. Кроме того, актриса озвучила множество книг, включая серии «Юные чародеи» и «Жёлтая звезда».

Мур является одной из основательниц женского юмористического ансамбля «Bitches Funny», выступающего в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе последние пять лет.

Личная жизнь 

5 июля 2008 года вышла замуж за актёра Джона Дюсея (). Мур — главный инвестор и владелец доли мировой корпорации «Easy Street Motorsports», владельца команды «Subaru Impreza WRX STi», разгоняющихся до 175 миль в четверть мили за 7,9 секунд.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 
 
 Кристина Мур на сайте allrovi

Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Выпускники Уэслианского университета Иллинойса